Alexander Peter Delvecchio, kanadski hokejist, * 4. december 1931, Fort William, Ontario, Kanada.

Delvecchio je večino sezone 1950/51 igral v ligi OHA za klub Oshawa Generals, eno tekmo pa tudi že v ligi NHL za Detroit Red Wingse, za katere je odigral štiriindvajset zaporednih sezon, v katerih je s klubom trikrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1951/52, 1953/54 in 1954/55. Skupno je v ligi NHL za Detroit Red Wingse, kjer je bil dvanajst sezon tudi kapetan, odigral 1549 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 456 golov in 825 podaj, ter 121 tekem končnice, na katerih je dosegel 35 golov in 69 podaj. 

Leta 1977 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. 10. novembra 1991 je klub Detroit Red Wings upokojil njegov dres s številko 10. Še vedno drži klubski rekord po odigranih tekmah v ligi NHL za Detroit Red Wingse.

Statistika kariere 

|-
| Oshawa Generals
| OHA
| 50/51
| 
| 54
| 49
| 72
| 121
| 
| 36
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 50/51
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Indianapolis Capitals
| AHL
| 51/52
| 
| 6
| 3
| 6
| 9
| 
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 51/52
| 
| 65
| 15
| 22
| 37
| 
| 22
| 
| 8
| 0
| 3
| 3
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 52/53
| 
| 70
| 16
| 43
| 59
| 
| 28
| 
| 6
| 2
| 4
| 6
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 53/54
| 
| 69
| 11
| 18
| 29
| 
| 34
| 
| 12
| 2
| 7
| 9
| 
| 7
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 54/55
| 
| 69
| 17
| 31
| 48
| 
| 37
| 
| 11
| 7
| 8
| 15
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 55/56
| 
| 70
| 25
| 26
| 51
| 
| 24
| 
| 10
| 7
| 3
| 10
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 56/57
| 
| 48
| 16
| 25
| 41
| 
| 8
| 
| 5
| 3
| 2
| 5
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 57/58
| 
| 70
| 21
| 38
| 59
| 
| 22
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 58/59
| 
| 70
| 19
| 35
| 54
| 
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 59/60
| 
| 70
| 19
| 28
| 47
| 
| 8
| 
| 6
| 2
| 6
| 8
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 60/61
| 
| 70
| 27
| 35
| 62
| 
| 26
| 
| 11
| 4
| 5
| 9
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 61/62
| 
| 70
| 26
| 43
| 69
| 
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 62/63
| 
| 70
| 20
| 44
| 64
| 
| 8
| 
| 11
| 3
| 6
| 9
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 63/64
| 
| 70
| 23
| 30
| 53
| 
| 11
| 
| 14
| 3
| 8
| 11
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 64/65
| 
| 68
| 25
| 42
| 67
| 
| 16
| 
| 7
| 2
| 3
| 5
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 65/66
| 
| 70
| 31
| 38
| 69
| 
| 16
| 
| 12
| 0
| 11
| 11
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 66/67
| 
| 70
| 17
| 38
| 55
| 
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 67/68
| 
| 74
| 22
| 48
| 70
| 
| 14
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 68/69
| 
| 72
| 25
| 58
| 83
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 69/70
| 
| 73
| 21
| 47
| 68
| 
| 24
| 
| 4
| 0
| 2
| 2
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 70/71
| 
| 77
| 21
| 34
| 55
| 
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 71/72
| 
| 75
| 20
| 45
| 65
| 
| 22
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 72/73
| 
| 77
| 18
| 53
| 71
| 
| 13
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 73/74
| 
| 11
| 1
| 4
| 5
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1609
| bgcolor="#7FFF00" |508
| bgcolor="#7FFF00" |1411
| bgcolor="#7FFF00" |2406
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |423
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |121
| bgcolor="#7FFF00" |35
| bgcolor="#7FFF00" |69
| bgcolor="#7FFF00" |104
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |29
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Hokejisti Oshawa Generals
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Indianapolis Capitals
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Dobitniki Lady Byng Memorial Trophy
Prejemniki Lester Patrick Trophy